Beddow ist der Familienname folgender Personen:

 Clem Beddow (1885–1949), englischer Fußballspieler
 Harry Beddow (1901–1972), walisischer Fußballspieler
 Ronnie Beddow (* 1936), englischer Fußballspieler